Omo Sheleko est un des 77 woredas de la région des nations, nationalités et peuples du Sud, en Éthiopie.

Voir aussi
Kembata Alaba et Tembaro (zone)

Woreda dans la région des nations, nationalités et peuples du Sud